Srbija, država

povijesno:
 Srednjovjekovna Srbija
 Raška (država) (9. – 14. st.)
 Dušanovo carstvo (1346. – 1371.)
 Moravska Srbija (1371. – 1402.)
 Srpska despotovina (1402. – 1459.)

 Habsburška Monarhija:
 Kraljevina Srbija (1718. – 1739.), habsburški posjed (1718. – 1739.)

 Rusko Carstvo:
 Nova Srbija, ruski teritorij (1752. – 1764.)
 Slavenosrbija, ruski teritorij (1753. – 1764.)

 Osmansko carstvo:
 Prvi srpski ustanak (Prva Ustanička Srbija, 1804. – 1813.)
 Drugi srpski ustanak (Druga Ustanička Srbija, 1815. – 1817.)
 Kneževina Srbija (1817. – 1882.)

 Postosmansko razdoblje:
 Kraljevina Srbija (1882. – 1918.)
 Nedićeva Srbija (1941. – 1944.)
 Socijalistička Republika Srbija (NR Srbija 1945. – 1963., SR Srbija 1963. – 1990.)
 Republika Srbija (1992. – 2006.), jedna od dvije republike SR Jugoslavije od 1992. do 2003., a potom Srbije i Crne Gore od 2003. do 2006. godine.
 Srbija (2006.-danas)

razno:
 1564 Srbija, asteroid nazvan po državi
 Središnja Srbija, naziv za dio teritorija Republike Srbije koji se nalazi izvan područja autonomnih pokrajina: Vojvodine i Kosova i Metohije
 Velika Srbija, iredentistički pokret

Vidi također 
 Nova Srbija (razdvojba)
 Republika Srbija (razdvojba)